Huis te Spijk (Hofgeest), een voormalig kasteel en buiten in het Noord-Hollandse Velsen
 Huis te Spijk (Spijk), een voormalig kasteel in het Gelderse Spijk
 Huis te Spijk (schip), een VOC-schip, genoemd naar dit huis